Moosbach peut désigner :
 Moosbach (Bavière), une commune allemande ;
 Moosbach (Autriche), une commune autrichienne.